Магомед Меджидович Меджидов: Меджидов, Магомед Меджидович (1910—1991) — советский государственный и политический деятель, председатель Совета министров и Верховного совета Дагестанской АССР;
 Меджидов, Магомед Меджидович (род. 1935) — советский, российский микробиолог.